Giovanni Andrea De Magistris (1460-1532) – pittore italiano, nato a Como
 Giovanni Andrea De Magistris (XVI secolo) – pittore italiano, nato a Caldarola (nelle odierne Marche)